Андрей Плеханов:
 Плеханов, Андрей Вячеславович (род. 1965) — российский писатель-фантаст, сценарист, кинокритик, врач.
 Плеханов, Андрей Филиппович (1918—1986) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.